Speer steht für:
 Speer, Wurf- und Stichwaffe
 Speer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Speer (Berg), Berg im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Speer, gemeine Figur in der Heraldik, siehe Stangenwaffe (Heraldik)
 Speer, Klinge einer Fechtwaffe in der Studentensprache, siehe Studentische Fechtwaffe
 Seiler und Speer, österreichische Band

Siehe auch:

 Spehr
 Spear
 Speers
 Spier